Hellhammer est un groupe de thrash/black metal suisse des années 80.
 Hellhammer est le nom de scène de Jan Axel Blomberg, un batteur de black metal norvégien.